Vairao (o Vairão) puede referirse a:
 Vairao, comuna asociada de la colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Taiarapu-Oeste (Francia).
 Vairão, Parroquia del concejo de Vila do Conde, que forma parte del distrito de Oporto (Portugal).